Antoine André Louis Reynaud (1771-1844) – matematico francese
 Charles-Émile Reynaud (1844-1918) – inventore, regista e insegnante francese
 Charles-René Reynaud (1656-1728) – matematico francese
 Pascale Reynaud (... – ...) – attrice francese
 Paul Reynaud (1878-1966) – politico francese
 Reynaud des Marchais (1683-1722) – cartografo, esploratore e navigatore francese

Pagine correlate
 Reynaudi